Geuns ist der Familienname folgender Personen:

 Bartel van Geuns (1805–1871) niederländischer protestantischer Theologe
 Cornelis Sytse van Geuns (1794–1827), niederländischer protestantischer Theologe
 Eugène Joseph Paul Marie Geuns (1908–1945), belgischer römisch-katholischer Geistlicher und Märtyrer
 Jacob van Geuns (1847–1909), niederländischer Mediziner
 Jan van Geuns (Theologe) (1764–1834), niederländischer evangelischer Theologe
 Jan van Geuns (Fabrikant) (1799–1865), niederländischer Fabrikant
 Jan van Geuns (Mediziner) (1808–1880), niederländischer Mediziner
 Matthias van Geuns (Theologe) (1824–1904), niederländischer protestantischer Theologe
 Matthias Steevens van Geuns (1735–1817), niederländischer Mediziner und Botaniker
 Steven Jan van Geuns (1767–1795), niederländischer Mediziner
 Stephan Jan Matthias van Geuns (1795–1849), niederländischer Jurist
 Wolfert Abraham Johannes van Geuns (1828–1891), niederländischer Agrarwissenschaftler